Catel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Simon Catel (1773–1830), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Franz Ludwig Catel (1778–1856), deutscher Holzbildbauer und Maler
 Ludwig Catel (eigentlich Louis Friedrich Catel; 1776–1819), deutscher Architekt, Innenarchitekt und Maler
 Samuel Heinrich Catel (1758–1838), deutscher Prediger und Pädagoge
 Werner Catel (1894–1981), deutscher Kinderarzt

Catel steht für:
 Catel (Guernsey), Ortschaft auf Guernsey

Siehe auch:
 Cattell
 Katell